Мочичино има више значења:

 Мочичино (Елоксочитлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Мочичино (Зонголика), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику